Финтинеле () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Финтинеле.
 Финтинеле () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Финтинеле.
 Финтинеле () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Финтинеле.
 Финтинеле () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Финтинеле.
 Финтинеле () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Финтинеле.
 Финтинеле () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Финтинеле.
 Финтинеле () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Финтинеле.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Хемеюш.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мотошень.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Андрієшень.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Пуєшть.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Мергерітешть.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Неєнь.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Скинтеєшть.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Кожаска.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Радован.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Теслуй.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Урдарі.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Черу-Бекеїнць.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Матей.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Драгу.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративно підпорядковується місту Селіште.
 Финтинеле () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Лепуш.